Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Čerkasov che ha battuto in finale Yasufumi Yamamoto 6-1, 6-3.

Teste di serie

Assente
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Mark Petchey (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)

 Louis Gloria (primo turno)
 Andrej Čerkasov (Campione)
 Peter Tramacchi (semifinali)
 Hideki Kaneko (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1995